I Campionati mondiali di sollevamento pesi 1911 si disputarono in quattro edizioni separate, la 15ª, 16ª, 17ª e 18ª, a Stoccarda, Berlino, Dresda e Vienna, tra il 29 aprile e il 2 luglio.

Per la specialità del sollevamento pesi le edizioni multiple in un anno si erano già svolte nel 1905 (tre) e nel 1910 (due).

Titoli in palio 
In tutte le edizioni si disputarono le gare nelle quattro categorie sotto elencate.

Risultati

15ª edizione 
Nella 15ª edizione, disputata a Stoccarda il 29 e 30 aprile 1911, parteciparono trentasei atleti rappresentanti di tre nazioni, Germania, Austria e Svizzera.

16ª edizione 
Nella 16ª edizione, disputata a Berlino il 13 e 14 maggio 1911, parteciparono ventisette atleti rappresentanti di due nazioni, Austria e Germania.

17ª edizione 
Nella 17ª edizione, disputata a Dresda il 26 giugno 1911, parteciparono ventuno atleti rappresentanti di tre nazioni, Austria, Germania e Paesi Bassi, che entrarono nel medagliere con due secondi posti.

18ª edizione 
Nella 18ª edizione, disputata a Vienna dal 29 giugno al 2 luglio 1911, parteciparono trentadue atleti rappresentanti di tre nazioni. L'Austria si aggiudicò quasi tutti i podi e la Svizzera ottenne un secondo posto.

Medagliere

Note 

1911
Mondiali
Competizioni sportive a Stoccarda
Competizioni sportive a Berlino
Competizioni sportive a Dresda
Competizioni sportive a Vienna